Может означать:
 Савченко (Ростовская область) — Мясниковский район.
 Савченко (Харьковская область) — Дергачёвскийй район; ныне присоединён к селу Сиряки.